

Sigle 
 Electronic Brakeforce Distribution –  ripartitore elettronico di frenata

Codici 
 EBD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Obeid (Sudan)